El Districte de Cognac és un dels tres districtes del departament del Charente, a la regió de la Nova Aquitània. Té 9 cantons i 108 municipis, el cap del districte és la sotsprefectura de Cognac.

Cantons 
 Cantó de Baignes-Sainte-Radegonde
 Cantó de Barbezieux-Saint-Hilaire
 Cantó de Brossac
 Cantó de Châteauneuf-sur-Charente
 Cantó de Cognac-Nord
 Cantó de Cognac-Sud
 Cantó de Jarnac
 Cantó de Rouillac
 Cantó de Segonzac

Referències

Vegeu també 
 Cantons del Charente

Cognac